Трипільська вулиця (Житомир) — вулиця в Житомирі
 Трипільська вулиця (Київ) — вулиця в Києві
 Вулиця Трипільська (Рівне) — вулиця в Рівному

Вулиці